Hertogdom Saksen-Meiningen
Vrijstaat Saksen-Meiningen